Ez a szócikk tartalmazza a 2011-es Australian Open női páros mérkőzéseit.

Serena Williams és Venus Williams volt a címvédő, de Serena sérülése miatt ebben az évben nem indultak el a versenyen. A tornát az első kiemelt páros, Gisela Dulko és Flavia Pennetta nyerte, miután a döntőben 2–6, 7–5, 6–1-re verték a Viktorija Azaranka–Marija Kirilenko-kettőst.

Kiemeltek

  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (Győztesek)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (Elődöntő)
  Liezel Huber /  Nagyja Petrova (Elődöntő)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (Második kör)
  Cara Black /  Anastasia Rodionova (Negyeddöntő)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (Harmadik kör)
  Julia Görges /  Lisa Raymond (Harmadik kör)
  Csan Jung-zsan /  Agnieszka Radwańska ''(Harmadik kör)

  Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy ''(Negyeddöntő)
  Monica Niculescu /  Jen Ce ''(Második kör)
  Francesca Schiavone /  Rennae Stubbs ''(Első kör)
  Viktorija Azaranka /  Marija Kirilenko ''(Döntő)
  Jelena Vesznyina /  Vera Zvonarjova ''(Második kör)
  Sahar Peér /  Peng Suaj ''(Harmadik kör)
  Alisza Klejbanova /  Anabel Medina Garrigues ''(Második kör)
  Bacsinszky Tímea /  Tathiana Garbin ''(Második kör)

Főtábla

Rövidítések
 WC = szabadkártyás
 ALT = helyettes

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források
 Eredmények

Kapcsolódó szócikkek

N2